Cantello steht für:

 Cantello, italienische Gemeinde in der Region Lombardei
 Al Cantello (* 1931), ehemaliger US-amerikanischer Speerwerfer
 Mount Cantello, Berg im Norden des ostantarktischen Viktorialands